Buchara (stad), de stad in Oezbekistan
 Buchara (provincie), een van de twaalf provincies van Oezbekistan, waarvan de stad Buchara de hoofdstad is
 Emiraat Buchara en volksrepubliek Boechara, een voormalige onafhankelijk staat
 Bochara (geslacht), een geslacht van cicaden